

Filmes
Reckless (filme de 1935), dirigido por Victor Fleming
Jovens sem Rumo, filme com Aidan Quinn e Daryl Hannah de título original Reckless
Reckless (filme de 1995), com Mia Farrow

Música
Reckless (álbum), de Jeremy Camp

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música